Marchandiomphalina är ett släkte av lavar. Marchandiomphalina ingår i familjen Corticiaceae, ordningen Corticiales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Marchandiomphalina